Bourbach-le-Bas, commune française du Haut-Rhin
 Bourbach-le-Haut, commune française du Haut-Rhin